Ádám Szalai – calciatore ungherese
 Attila Szalai – calciatore ungherese
 Miklós Szalai – ex calciatore ungherese
 Silvia Szalai – ex nuotatrice tedesca
 Tamás Szalai – astronomo ungherese
 Tamás Szalai – canoista ungherese